Алекса́ндр Долгов:
 
 Долгов, Александр Дмитриевич (род. 1941) — советский и российский астрофизик, лауреат премии им. А. А. Фридмана.
 Долгов, Александр Кузьмич (1908—1979) — советский лётчик-испытатель.
 Долгов, Александр Леонидович (род. 1968) — блюзовый гитарист и вокалист, автор песен.
 Долгов, Александр Петрович (1917—1945) — Герой Советского Союза.